QMMP (Qt-based Multimedia Player) — универсальный и свободный аудиопроигрыватель для UNIX-подобных операционных систем и Windows с открытым исходным кодом. QMMP поддерживает множество аудиоформатов и имеет настраиваемый интерфейс пользователя, основанный на оконной системе X и библиотеке Qt. Программа распространяется по свободной лицензии GNU GPL. Имеет интерфейс, аналогичный Winamp или XMMS, и полностью совместима по формату обложек (Skins) с Winamp2, XMMS и Audacious. Начиная с версии 0.9.0 в поставку плеера включён альтернативный интерфейс, выполненный с использованием стандартных элементов управления.

История создания 
Первая публичная версия программы была представлена в марте 2007 года.

Целью проекта являлось создание альтернативы устаревшему XMMS на языке C++ с использованием библиотеки Qt.

Поддерживаемые форматы 
 MPEG layer 1/2/3
 Ogg Vorbis
 Opus
 Native FLAC/OGG FLAC
 Musepack
 WavPack
 трекерные форматы (MOD, S3M, IT, XM и т. д.)
 ADTS AAC
 CD Audio
 WMA, Monkey’s Audio (и др. форматы библиотеки FFmpeg)
 PCM WAVE (и др. форматы библиотеки libsndfile)
 MIDI
 форматы звука игровых консолей (AY, GBS, GYM, HES, KSS, NSF, NSFE, SAP, SPC, VGM, VGZ, VTX)

Аудио-эффекты 
 эффект BS2B
 передискретизация (с помощью ресемплера SoX)
 эффекты LADSPA
 расширение стереобазы
 плавный переход между треками (экспериментальный)

Визуальные эффекты 
 визуализация ProjectM
 анализатор спектра

Системы вывода звука 
 OSS
 ALSA (Linux)
 Pulse Audio
 JACK
 PipeWire (Linux)
 WaveOut (Win32)
 WASAPI (Win32)
 DirectSound (Win32)

Дополнительные возможности 
 поддержка обложек XMMS и Winamp 2.x
 10-полосный эквалайзер
 поддержка потоков MP3, Vorbis, AAC, AAC+
 поддержка протокола MMS
 MPRIS (1.0 и 2.0)
 автоопределение съёмных устройств (с помощью HAL или UDisks)
 воспроизведение видео с помощью MPlayer
 получение текстов песен с lyrics.wikia.com
 просмотр обложек
 поддержка CUE
 поддержка «встроенного» CUE (для файлов FLAC и WavPack)
 возможность использовать несколько списков воспроизведения
 автоматической определение кодировки для cue-файлов и SHOUTcast-метаданных
 поддерживаемые форматы списков воспроизведения: M3U, PLS, XSPF.
 поддержка Replay Gain
 скробблер Last.fm/Libre.fm
 поддержка CDDB
 браузер потоков
 преобразователь аудиоформатов
 Разрядность вывода 16, 24 или 32 бита
 Дитеринг
 Сканер ReplayGain
 Для декодирования файлов mp3 используется фраунгоферовский декодер на основе libmad, обеспечивающий высокое качество звучания.
 Возможность работы программы в портативном режиме — при этом настройки хранятся не в системной папке пользователя, а в каталоге программы (только для ОС Windows).

Примечания

Ссылки 
 Обзор на Tom’s Hardware
 Официальный сайт

Свободные аудиоплееры
MPRIS
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
X Window System
Приложения, использующие Qt